Dunlop este un nume de origine scoțiană și se poate referi la:
 Dunlop, o întreprindere internațională cu baza în Regatul Unit (numele exact fiind Dunlop Tyres), fabricant îndeosebi de anvelope.

Nume de familie
 James Dunlop (1793-1848), astronom australian;
 Edward Dunlop (1907-1993), chirurg australian;
 John Boyd Dunlop (1840-1921), inventator scoțian;
 Lesley Dunlop (1956 -), actriță britanică;
 Carol Dunlop (1946 - 1982), fotografă canadiană;
 Nic Dunlop, fotograf irlandez;
 Joey Dunlop (1952 - 2000), campion mondial la motociclism.

Toponimie
 Dunlop, un sat din East Ayrshire în nord-vestul Scoției;
 Dunlop, un sat canadian din Noul Brunswick.